Zapotoczky ist der Familienname von:

 Hans Georg Zapotoczky (1932–2010), österreichischer Psychiater
 Klaus Zapotoczky (* 1938), österreichischer Jurist, Soziologe und Autor